Osoby o tym nazwisku:
 Hilary Filasiewicz − polski prawnik, działacz społeczny i narodowy
 Klaudiusz Filasiewicz − polski inżynier
 Stanisław Filasiewicz − polski architekt